Le sigle APDU peut désigner :
 Application Protocol Data Unit, un message électronique utilisé pour la communication avec une carte à puce ;
 l'Union démocrate d'Asie et du Pacifique, une association de partis politiques d'Asie.